Fermo di indiziato di delitto – misura precautelare, per regola disposta dal pubblico ministero, che la polizia giudiziaria può compiere di propria iniziativa nei casi previsti dalla legge (art. 384, commi 2 e 3, c.p.p.)
Fermo identificativo – atto di indagine compiuto dalla polizia giudiziaria a scopo identificativo (art. 349, comma 4, c.p.p.)